

Persone 
 Hans Schlemmer  (1893-1973) –  generale tedesco
 Oskar Schlemmer (1888-1943) –  pittore e scultore tedesco